El término Rebelión o revuelta de los viticultores puede aludir a:

Rebelión de los viticultores de Languedoc, conflicto social acontecido en el Mediodía francés, en 1907. 
Rebelión de los viticultores de la Champaña, conflicto social acontecido en Aube en 1911.